CheckPhone Technologies est un éditeur français qui développe et commercialise des systèmes de management de la sécurité des infrastructures téléphoniques (RNIS et VoIP). Société fondée en octobre 2008, elle s'adresse aux grandes entreprises, aux administrations, aux opérateurs et aux équipementiers télécoms.

CheckPhone Technologies entretient des relations privilégiées avec les acteurs du marché de la téléphonie en proposant des produits et des services de pointe pour sécuriser les réseaux télécoms. Pour la commercialisation et l'installation de ses solutions, CheckPhone Technologies s'appuie sur un réseau de partenaires revendeurs et intégrateurs.

CheckPhone Technologies édite la suite logicielle ETSS (Expert Telecom Security System), ayant pour objectif de sécuriser les applications téléphoniques des entreprises.

La société est placée en liquidation judiciaire en Octobre 2013.

Principaux produits 

-Voice Firewall BRI, Voice Firewall PRI et Voice Firewall SIP: Firewalls voix, fonctionnant en temps réel, qui permettent d’analyser et de contrôler les flux téléphoniques entrants et sortants. 
Ces firewalls sécurisent les liens téléphoniques RNIS (T0 et T2) ainsi que les liens VoIP (SIP). Ils protègent les entreprises des attaques telles que la fraude téléphonique, le déni de service téléphonique et autres abus. Ces firewalls détectent les attaques et agissent en coupant les communications jugées illicites ou dangereuses selon une politique de sécurité définie par l'entreprise. 

-Voice Security Manager: Système de gestion centralisée des équipements Voice Firewall. La gestion de la configuration des Voice Firewalls, de leurs politiques de sécurité ainsi que des alertes est entièrement centralisée.

-ETSS Expert : solution automatisée d’audit de la configuration des systèmes téléphoniques permettant d’en révéler les vulnérabilités, d’en détecter les modifications et d’en apprécier la dangerosité. 
ETSS Expert fournit des rapports de vulnérabilités et des différentiels de configuration, à la demande, ou bien de manière automatique. Des alertes peuvent être émises lors de la détection de nouveaux éléments ou de modifications mettant en cause la sécurité du système téléphonique.

-SecureSoftphone : solution de sécurisation du réseau voix qui permet de séparer les flux « voix » et « data »,
directement au niveau des postes de travail utilisant un Softphone. 
SecureSoftphone analyse les flux réseaux et y détecte les datagrammes SIP. Ceux-ci sont ensuite marqués avec l’ID du VLAN « voix » (VLAN tagging) et ne pourront pas transiter dans le VLAN « data ». Inversement autres les datagrammes (non-SIP) ne pourront pas transiter dans le VLAN « voix ».

Voir aussi 

 Phreaking
 Écoute clandestine
 Usurpation d'identité
 Attaque par déni de service
 Système de détection d'intrusion
 Sécurité des systèmes téléphoniques
 Sécurité des systèmes d'information

Lien externe 

 Site officiel de CheckPhone Technologies

Entreprise spécialiste en sécurité de l'information
Sécurité téléphonique
Sécurité informatique